Lakat steht für:
 Lakat (Kuatnana), ein Dorf im indonesischen Distrikt Kuatnana in Westtimor

Lakat ist der Familienname folgender Personen:

Florian Lakat (* 1995), französischer Tennisspieler
Károly Lakat (1920–1988), ungarischer Fußballspieler und -trainer